Заитово — название населённых пунктов в России:

 Заитово — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Заитово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.